Cinque navi della Royal Navy britannica sono state battezzate HMS Furious:

 Furious – varata nel 1797, fu una 12 cannoni.
 Furious – varata nel 1804 fu un brigantino da 12 cannoni.
 Furious – varata nel 1850, fu una fregata a pale in legno.
 Furious – varata nel 1896, fu un incrociatore protetto classe Arrogant di secondo rango.
 Furious – varata nel 1916, fu una portaerei classe Courageous impostata inizialmente come un incrociatore da battaglia, ma convertita durante la costruzione in portaerei.

Furious